Qilertit bezeichnet:
 Qilertit (Berg, Kangaatsiaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qilertit (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qilertit (Berg, Nuuk, nördlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qilertit (Berg, Nuuk, südlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qilertit (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland